Иван Данчов може да се отнася за:
 Иван Данчов (лексикограф) (1888-1960), български лексикограф
 Иван Данчов (архитект) (1893-1972), български архитект